Вілле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 120 км на південь від Страсбура, 60 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 331,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віллер на сайті французького Національного інституту географії 
 Віллер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн